Trakt Królewski w Gnieźnie
 Trakt Królewski w Lublinie
 Trakt Królewski w Warszawie
 Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu
Zobacz też: Droga Królewska